Вільям Атертон — американський актор.
 Атертон — родюче плато площею в 32 000 км², частина Великого вододільного хребта в австралійському штаті Квінсленд.